Марза́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 33 км на схід від Тулузи, 40 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 209 осіб у працездатному віці (15-64 років) 152 були активні, 57 — неактивні (показник активності 72,7%, у 1999 році було 73,7%). З 152 активних працювало 140 осіб (72 чоловіки та 68 жінок), безробітних було 12 (5 чоловіків та 7 жінок). Серед 57 неактивних 25 осіб було учнями чи студентами, 13 — пенсіонерами, 19 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 279,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Марзан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Марзан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн